Сергей Суздалев:
 Суздалев, Сергей Петрович (1908—1969) — советский дипломат, посол в КНДР (1953—1955).
 Суздалев, Сергей (род. 1985) — российский биатлонист.